Сентелек:

 Сентелек — село в Чарышском районе Алтайского края.
 Сентелек — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.